Ятвя́гия (Судавия, Судовия, Ятважская земля, , , , ) — историческая область Европы. Первоначально была заселена племенем ятвягов. Это была самая восточная прусская земля. Она простиралась от Больших Мазурских озёр до рек Неман и Бебжа.

Будучи ареалом расселения ятвяжских племён, Ятвягия последней попала под власть Немецкого ордена (в 1283) и первой вышла из-под его контроля, войдя в 1422 году в состав Великого Княжества Литовского. По названию региона получила имя Судавская книга, содержащая описание прусской мифологии.

В настоящее время небольшая западная часть Судавии входит в состав Калининградской области (крайний юго-восток области, юго-восточная часть Нестеровского района), северные земли принадлежат Литве, южные — Польше, а восточные — Белоруссии.

См. также 
 Дайновское княжество

Примечания

Литература 
 Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931—1932. T. I—II.

Регионы Литвы
Исторические области Польши